Localidades
 Ravena, cidade italiana
 Ravena (província), na Itália
 Ravena (distrito de Sabará), no Brasil

Outros
 Ravena (DC Comics), personagem
Ravena  (grupo), girl group brasileiro

Desambiguações de topônimos